Блáжо Игумáнович (; ) — черногорский футболист, полузащитник клуба «Ловчен». Выступал за сборную Черногории.

Карьера

Клубная 
Блажо начал профессиональную карьеру в 2002 году в клубе «Младост» из Подгорицы. Там он играл до 2003 года. Всего выходил на поле в 10 матчах.

В 2004 году перешёл в клуб «Зета» из города Голубовци. В июле 2006 года сыграл в Кубке Интертото, где «Зета» уступила словенскому «Марибору» (4:1 по сумме двух матчей). Игуманович вместе с командой выиграл первый чемпионат Черногории 2006/07, в Кубке Черногории «Зета» дошла до полуфинала где проиграла «Сутьеске» (3:2). Летом 2007 года «Зета» участвовала в квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде клуб обыграл литовский «Каунас» (5:4 по сумме двух матчей), а после уступила шотландскому «Рейнджерс» (5:1 по сумме двух матчей). Игуманович выходил на поле во всех четырёх матчах и отыграл их полностью. Всего сыграл за «Зету» 81 матч.

С июля 2009 года является игроком плевлинского «Рудара». Дебют Игумановича в новом клубе состоялся 9 августа 2009 года в домашнем матче против «Петроваца». Он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Итоговый счёт: 3:1 в пользу «Рудара». Первый гол за плевлинский клуб Блажо забил в ворота того же «Петроваца», но уже 3 декабря 2011 года. Также в кубковом матче с «Петровацем» 25 апреля 2012 Блажо был удалён с поля на 90-й минуте игры. Примечательно, что в том матче сразу три игрока «Рудара» получили красные карточки. Тогда матч закончился (1:1), но «Рудар» прошёл дальше за счёт суммы голов по двум встречам. Ещё одним памятным для игрока событием стал дубль в матче против «Морнара» 20 октября 2012 года. Голы были забиты на 32-й и 71-й минутах.

Дебют Блажо за «Рудар» в еврокубках состоялся 30 июня 2010 года в матче первого раунда лиги чемпионов против «Тре-Фиори». «Рудар» обыграл сан-маринский клуб (7:1) по сумме двух матчей и прошёл во второй раунд. Соперником стал болгарский Ловеч. По итогам двух матчей, «Рудар» проиграл со счётом 5:0 и покинул турнир. Блажо полностью отыграл четыре матча. Следующее попадание «Рудара» в еврокубки датируется сезоном 2012/13. Клуб получил право участвовать в лиге Европы, как серебряный призёр чемпионата. «Рудар» играл в первом раунде с армянским «Шираком». По сумме двух матчей черногорцы уступили 2:1. Игуманович выходил на поле в обеих играх и был заменён сначала на 80-й минуте, затем на 85-й.

29 июня стал игроком ФК «Астана».

В сборной 
Сыграл 2 матча за молодёжную сборную Черногории

В основной сборной дебютировал 14 ноября 2012 года в матче квалификации в ЧМ против Сан-Марино Тогда Черногория разгромила соперника со счётом 3:0.

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Титоград»
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Рудар» Плевля
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Сутьеска»
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Монтана»
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Ловчен»